HMS Centurion (1734) –
 HMS Centurion (1913) –

Zobacz też